Гореловский — многозначное слово:

Фамилия 
 Гореловский, Иван Иванович (1942—2021) — председатель КГБ Азербайджанской ССР (1988—1989), заместитель директора СВР РФ, генерал-полковник.

Топоним 
 Гореловский — хутор, Алексеевский район Волгоградской области.
 Гореловский — посёлок, Русскобоклинский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области.
 Гореловский — посёлок, Дергачёвский район Саратовской области.
 Гореловский сельский совет — входит в состав Глуховского района Сумской области Украины.
 Гореловский сельсовет — упразднённый сельсовет, существовавший на территории Коробовского района Московской области.